Biografies:
 Clay Regazzoni, pilot de Fórmula 1 suís.
 Clay Tucker (Lima, Ohio, 1980), jugador estatunidenc de bàsquet.
 Cassius Clay (1942), boxejador estatunidenc.
 Esport: U.S. Men's Clay Court Championships, competició tennística professional.
 Geografia: Clay (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.